Noah Hoffman (ur. 1 sierpnia 1989 w Evergreen) – amerykański biegacz narciarski, wicemistrz świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Noah Hoffman pojawił się 16 grudnia 2006 roku w zawodach US Super Tour w Soldier Hollow, gdzie zajął 35. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. W 2008 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie zajął między innymi siódme miejsce w sztafecie i dwunaste w biegu na 10 km stylem klasycznym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand, jego najlepszym indywidualnym wynikiem było czternaste miejsce na 10 km stylem dowolnym. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata U-23, największy sukces osiągając w 2012 roku, kiedy podczas MŚ w Erzurum zdobył srebrny medal na dystansie 15 km klasykiem, przegrywając tylko z Rosjaninem Jewgienijem Biełowem. W Pucharze Świata Amerykanin zadebiutował 17 stycznia 2009 roku w Whistler, zajmując 25. miejsce w biegu łączonym na 30 km. Tym samym już w swoim debiucie wywalczył pierwsze pucharowe punkty. Nie stał na podium zawodów PŚ, ale 1 grudnia 2013 roku w Ruce wygrał jeden z etapów Ruka Triple 2013. W 2011 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie był między innymi czternasty w sztafecie, a w biegu na 15 km klasykiem zajął 29. miejsce. Podczas rozgrywanych dwa lata później mistrzostw świata w Val di Fiemme jego najlepszym wynikiem indywidualnym była piętnasta pozycja w biegu na 15 km stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Hoffman nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca na podium etapów w zawodach PŚ

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 Blog zawodnika(ang.)

Przypisy 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989